Мідвей — атол у північній частині Тихого океану, розташований поблизу від північно-західного краю Гавайського архіпелагу

Мідвей — місто, штат Алабама
 Мідвей — місто в окрузі Гот-Спрінгс, штат Арканзас
 Мідвей — місто в окрузі Гедсден, штат Флорида
 Мідвей — місто, штат Джорджія
 Мідвей — місто, штат Кентуккі
 Мідвей — місто, штат Північна Кароліна
 Мідвей — місто в окрузі Вашингтон, штат Пенсільванія
 Мідвей — місто, штат Техас
 Мідвей — місто, штат Юта
 Мідвей — селище, штат Огайо
 Мідвей — переписна місцевість в окрузі Бекстер, штат Арканзас
 Мідвей — переписна місцевість в окрузі Санта-Роза, штат Флорида
 Мідвей — переписна місцевість в окрузі Семінол, штат Флорида
 Мідвей — переписна місцевість в окрузі Ла-Салл, штат Луїзіана
 Мідвей — переписна місцевість в окрузі Меномен, штат Міннесота
 Мідвей — переписна місцевість, штат Нью-Мексико
 Мідвей — переписна місцевість в окрузі Адамс, штат Пенсильванія

Мідвей  ():

Техніка 
 «Мідвей» — серія американських важких авіаносців
 «Мідвей» — важкий американський авіаносець однойменного типу, перший корабель серії

Інше 
 Мідвей — фільм 1976 року, присвячений битві за Мідвей
 Мідвей — фільм 2019 року, присвячений битві за Мідвей
 Аеропорт Мідвей — міжнародний аеропорт в Чикаго
 Midway Games — компанія з розробки комп'ютерних ігор